Витковићи могу бити:

 Витковићи (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ
 Витковићи (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ